El Torneo Clausura 2006 fue el decimosexto torneo corto desde la creación del formato de un campeonato Apertura y Clausura, que se juega en la Primera División de El Salvador. CD Águila se proclamó campeón de la competencia.

Tabla de clasificación

Fase final

Final

Referencias 

2006